Dennis K. Chesney (1948-), astronome américain.
 George Tomkyns Chesney (1830-1895), militaire et romancier britannique.
 Kathleen Chesney (1899-1976), médiéviste britannique.
 Kenny Chesney (1968-), chanteur américain de country.
 Kris Chesney (1974-), joueur de rugby à XV anglais.
 Marc Chesney (1959-), économiste suisse.
 Marion Chesney (1936-2019), romancière écossaise.